Die Abkürzung NIB steht für:
 Nationales Institut für Wirtschaft, eine Hochschule in Moskau
 Nationale Investeringsbank, eine niederländische Handelsbank, siehe NIBC Bank
 NextSTEP Interface Builder, ein Dateiformat zur Gestaltung grafischer Benutzeroberflächen
 Nikolai Airport, ein Flughafen im Yukon-Koyukuk Census Area in Alaska nach dem IATA-Flughafencode

NIB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Südtondern (auslaufend)

Nib steht für:
 die Spitze einer Schreibfeder im Englischen

Siehe auch:

N.I.B.

Abkürzung